Jorge Víctor Crisci  (1945 -) é um botânico argentino.

Em 1968 se doutorou em botânica na Universidade Nacional de La Plata.

Se especializou na familia botânica Asteraceae.

Até junho de 2008 havia 24 registros no IPNI, de suas identificações e nomeações de novas spp.

É editor associado das revistas científicas especializadas Cladistics, Plant Systematics and Evolution e Taxon. É presidente da "Sociedade Argentina de Botânica".

Obras 
Produziu mais de 145 publicações, e quatro livros:

 Crisci, J.V. & M.F. López Armengol. 1983. Introducción a la Teoría y Práctica de la Taxonomía Numérica. Monografia 26, Serie de Biologia, Programa de Monografias Cientificas, OEA, Washington D.C., 128 pp. ISBN 0-8270-1717-0
 Crisci, J.V., J.D. McInerney & P.J. McWethy. 1993. Order and diversity in the living world: Teaching taxonomy and systematics in schools. Comisión de Educación Biológica de la International Union of Biological Sciences, en cooperación con UNESCO. The Sheridan Press, Hanover, Pennsylvania, EE.UU. I-VII + 1-89 pp. ISBN 0-941212-11-4
 Crisci, J.V., L. Katinas y P. Posadas. 2000. Introducción a la Teoría y Práctica de la Biogeografía Histórica. Sociedad Argentina de Botánica, Buenos Aires. 169 pp. ISBN 987-97012-4-0
 Crisci, J.V., G. Delucchi, E.C. Lopretto, P. Posadas, E.R. de la Sota y J. Williams. (En prensa). Biodiversidad. Guía de conocimientos básicos. Fundación Biosfera

Homenagens 
Em 1993 recebeu o "Diploma ao Mérito",  da Fundação Konex

Ligações externas 
  

Botânicos da Argentina